Nationaal park Tsitsikamma, een natuurpark
 Tsitsikamma (plaats), een plaats in Zuid-Afrika
 Tsitsikamma (geslacht), een geslacht van sponzen